P-селектин (CD62P, ) — белок клеточной поверхности, относится к классу молекул клеточной адгезии, один из трёх селектинов. P-селектин находится в особых гранулах эндотелиальных клеток и активированных тромбоцитов.

Локализация 
P-селектин синтезируется в эндотелиальных клетках и хранится в особых гранулах — «тельцах Вайбеля — Паладе». В случае повреждения ткани и последующей активации эндотелия P-селектин способен быстро экзоцитироваться из клетки на поверхность. Кроме этого, P-селектин находится в тромбоцитах (отсюда и название — P от , тромбоцит), где локализуется в альфа-гранулах.

Функция 
Физиологическая роль P-селектина заключается в опосредовании адгезии лейкоцитов к активированному эндотелию в процессе острого воспаления. Он может действовать совместно с E-селектином, осуществляя на местах в ранний период воспаления специфическую адгезию нейтрофилов и моноцитов в участках острого процесса. Растворимая форма P-селектина, найденная в сыворотке и плазме, является продуктом протеолиза и, вероятнее всего, что это растворимый фрагмент, в котором отсутствует трансмембранный участок.

См. также 
 PSGL-1
 Молекулы клеточной адгезии
 E-селектин
 L-селектин

Примечания 

селектин P
селектин P
Лектины